Die Irish League 1986/87 war die 86. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Titelverteidiger Linfield FC wurde zum sechsten Mal in Folge und zum insgesamt 39. Mal Meister.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Ab dieser Saison galt die Drei-Punkte-Regel.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1986/87
Fußballsaison 1986/87